Cattedrale di Santa Teresa di Lisieux – Hamilton, Bermuda
 Cattedrale di Santa Teresa di Gesù Bambino – Abengourou, Costa d'Avorio

Pagine correlate 
 Cattedrale di Santa Teresa d'Avila